Interwencja główna – instytucja procesu cywilnego
 Interwencja kryzysowa – forma pomocy psychologicznej
 Interwencja uboczna – instytucja polskiego  postępowania cywilnego
 Interwencja (program) – magazyn reporterów Polsatu
 Praca interwencyjna
 Interwencja humanitarna
 Interwencja (stosunki międzynarodowe) – pojęcie z teorii stosunków międzynarodowych
 Interwencja poselska – instrument kontroli politycznej